Чемпионат Венгрии по футболу 2003/2004 проходил с 25 июля 2003 года по 27 мая 2004 года. Победу в чемпионате в 28-й раз в своей истории одержал клуб «Ференцварош».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели клубы «Кишпешт-Гонвед» и «Дунаферр», занявшие 11-е и 12-е места. Лигу пополнили клубы «Печ» и «Халадаш».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#aaaaaa; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2003/2004
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2003 году
Спорт в Венгрии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004